Cronquist kan syfta på:

 Axel Cronquist
 Georg Cronquist
 Johan Cronquist
 Gustaf Wernersson Cronquist
 Werner Cronquist, svensk kemist

Svenska efternamn